Dynasty kan syfta ppa:

Musik 
 Dynasty Helsinki – ett Helsingfors-baserat skivbolag och inspelningsstudio
 Dynasty (musikalbum av Kiss) –ett album av Kiss (1979)
 Dynasty (musikalbum av Kwan) –ett album av Kwan (2001)
 Dynasty Tour– en turné med Kiss 1979
 Dynasty Tour 2008 – en turné med The Rasmus, Von Hertzen Brothers och Mariko (2008)
 Dynasty (TV-serie, 2017) – en amerikansk TV-serie

TV 
 Dynasty – den engelska originaltiteln på en amerikansk TV-serie, se  Dynastin